

Toponyme 
Rotenberg, quartier de Rauenberg
Rotenberg, quartier de Stuttgart

Patronyme 
 Abie Rotenberg, compositeur et chanteur juif orthodoxe canadien
 Arkadi Rotenberg (1951-), oligarque russe, proche de Vladimir Poutine;
 Boris Rotenberg (1957-), oligarque russe, proche de Vladimir Poutine;
 Boris Rotenberg (1986-), Footballeur finlandais;
 Michael Rotenberg, producteur canadien ;
Rachel Rotenberg (1878-1929), médecin française ;
 Roman Rotenberg (1981-), entraîneur de hockey sur glace russe;
 Stéphane Rotenberg (1967-), journaliste, animateur et producteur français.

Voir aussi 
 
 

Patronyme allemand
Patronyme juif